Niemcy:
 Vegesack – dzielnica Bremy

Osoby:
 Alexander von Vegesack – niemiecki historyk sztuki
 Eberhard Ernst Gotthard von Vegesack – szwedzki oficer
 Siegfried von Vegesack – niemiecki pisarz